В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову 3–6, 6–1, 7–6.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Навратілова (фінал)
  Гана Мандлікова (півфінал)
  Кріс Еверт (переможниця)
  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Габріела Сабатіні (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
 Кейт Гомперт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1987